Shana – variante femminile del nome proprio di persona Shannon
Shana – cantante statunitense
Shana – nome della città di Kuril'sk durante il controllo giapponese